GKS Tychy (hokej na lodzie)
 GKS Tychy (piłka nożna)
 GKS Futsal Tychy
 GKS Tychy (koszykówka)
 SKKH Atomówki GKS Tychy